Löfven ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Löfven, schwedischer Musiker
 Stefan Löfven (* 1957), schwedischer Politiker (2014 bis 2021 Ministerpräsident)